Louis Ripault (1775-1823), philologue et antiquaire français, membre de l'expédition d'Égypte.
Louis Ripault, homme politique français, maire de Châtellerault.